Імпера́тор Ґа́о ( або , «Верховний імператор») — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів Китаю. Надавався засновникам династії разом із храмовим іменем Тайцзу. Інші назви — Ґао-ді, Ґаоді.

Китай 
 Імператор Ґао — перший імператор династії Хань (206 — 195 до н. е.).
 Імператор Ґао — перший імператор династії Мін (1368–1398).
 Імператор Ґао — перший імператор династії Цін (1616–1626).

Ґао